Smedstorp (Karlskoga), een plaats in de gemeente Karlskoga in het landschap Värmland en de provincie Örebro län in Zweden
 Smedstorp (Tomelilla), een plaats in de gemeente Tomelilla in het Zweedse landschap Skåne en de provincie Skåne län